Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier III, se dispute du 6 au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandrine Testud, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Silvia Farina et Karina Habšudová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 1998
Prague
Sport en Tchéquie en 1998
Tennis en juillet 1998